Il toponimo Mănești può riferirsi a diverse località della Romania:
 Mănești, comune del distretto di Dâmbovița
 Mănești, comune del distretto di Prahova